Дегтярное () — село,
Нестернянский сельский совет,
Волчанский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321684603. Население по переписи 2019 г. составляет 50 (24/26 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Дегтярное находится на границе с Россией, в 4-х км от реки Волчья, на расстоянии в 2 км расположены сёла Круглое, Терезовка (Россия) и Савин (Россия). Крайний северный населённый пункт Харьковской области.

Население 
В 1864 году в хуторе владельческом Дегтярном число дворов 101, жителей 836, мужского пола 425, женского 411

История 
 1705 — дата основания.

Экономика 
 «ХЛЕБОРОБ», ООО, агрофирма.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов. Похоронено 20 воинов.
 Памятник воинам-односельчанам. 1941—1945 гг.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Волчанского района